w literaturze
 „Spectrum” – seria wydawnicza wydawnictwa Muza

 w muzyce
 Spectrum – album Billy'ego Cobhama, wyd. 1973
 Spectrum – album Steve'a Howe'a, wyd. 2005
 Spectrum – album Cedara Waltona, wyd. 1968
 Spectrum – album grupy Ziyo, wyd. 1998
 „Spectrum” – singel grupy Florence and the Machine, wyd. 2012

Zobacz też 
 ZX Spectrum
 Spectrum Center – hala sportowa w amerykańskim mieście Charlotte w Karolinie Północnej